Eurhodope är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1825. Eurhodope ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mott
Eurhodope